Superkombination konkurrencen for damer under vinter-OL 2018 i Pyeongchang, i Sydkorea bliver afholdt den 23. februar 2018 med første gennemløb kl. 11:00 (lokal tid) og andet gennemløb kl. 14:30 (lokal tid) på Jeongseon Alpine Centre.

Konkurrencen 
Skiløberne sendtes af sted enkeltvis med to gennemløb og de tre der passerede målstregen i den samlede hurtigste tid tildeltes medaljerne. Der deltog i alt 32 skiløbere, hvoraf blot 18 gennemførte begge gennemløb.

Resultat

Medaljeoversigt

Referencer

Eksterne Henvisninger 
 Alpint skiløb  på pyeongchang2018.com
 Det internationale skiforbund på fis-ski.com

Superkombination - Damer